Hart bezeichnet:
 Hart (Familienname) – dort auch zu Namensträgern

Hart ist der Name folgender Orte:

 Hart (County Durham), England
 Hardt (Toponym), Waldhang, ein Flurname

Verwaltungseinheiten:
 Hart District, District in Hampshire, Großbritannien
 Hart County (Georgia), Verwaltungseinheit in Georgia, Vereinigte Staaten
 Hart County (Kentucky), Verwaltungseinheit in Kentucky, Vereinigte Staaten

Gemeinden:
 Hart bei Graz (früher Hart bei St. Peter), Gemeinde in der Steiermark
 Hart im Zillertal, Gemeinde in Tirol

Ortsteile in Deutschland:
 in Baden-Württemberg
 Hart (Haigerloch), Ortsteil von Haigerloch, Zollernalbkreis
 in Bayern
 Hart (Bad Füssing), Ortsteil von Bad Füssing, Landkreis Passau
 Hart (Chieming), Ortsteil von Chieming, Landkreis Traunstein
 Hart (Edling), Ortsteil von Edling, Landkreis Rosenheim
 Hart (Eichendorf), Ortsteil von Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau
 Hart (Ergolding), Ortsteil von Ergolding, Landkreis Landshut
 Hart (Geiselhöring), Ortsteil von Geiselhöring, Landkreis Straubing-Bogen
 Hart (Julbach), Ortsteil von Julbach (Inntal), Landkreis Rottal-Inn
 Hart (Kirchdorf am Inn), Ortsteil von Kirchdorf am Inn, Landkreis Rottal-Inn
 Hart (Kirchweidach), Ortsteil von Kirchweidach, Landkreis Altötting
 Hart (Laberweinting), Ortsteil von Laberweinting, Landkreis Straubing-Bogen
 Hart (Malching), Ortsteil von Malching, Landkreis Passau
 Hart (Mettenheim), Ortsteil von Mettenheim (Bayern), Landkreis Mühldorf am Inn
 Hart (Memmingen), Ortsteil von Memmingen
 Hart (Mühldorf am Inn), Ortsteil von Mühldorf am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn
 Hart (Pfaffing), Ortsteil von Pfaffing (Landkreis Rosenheim), Landkreis Rosenheim
 Hart (Rechtmehring), Ortsteil von Rechtmehring, Landkreis Mühldorf am Inn
 Hart (Schechen), Ortsteil von Schechen, Landkreis Rosenheim
 Hart (Sinzing), Ortsteil von Sinzing, Landkreis Regensburg
 Hart (Waldkraiburg), Ortsteil von Waldkraiburg, Landkreis Mühldorf am Inn
 Hart (Westendorf), Ortsteil von Westendorf (Allgäu), Landkreis Ostallgäu
 Hart (Winhöring), Ortsteil von Winhöring, Landkreis Altötting

Gemeindeteile in Österreich:
 in Kärnten
 Hart (Gemeinde Arnoldstein), Katastralgemeinde von Arnoldstein, Bezirk Villach-Land
 Hart (Gemeinde Brückl), Ortschaft von Brückl, Bezirk Sankt Veit an der Glan
 Hart (Gemeinde Eberndorf), Ortschaft von Eberndorf, Bezirk Völkermarkt
 Hart (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft von Feldkirchen in Kärnten, Bezirk Feldkirchen
 Hart (Gemeinde Lavamünd), Katastralgemeinde von Lavamünd, Bezirk Wolfsberg
 Hart (Gemeinde Liebenfels), Ortschaft von Liebenfels, Bezirk Sankt Veit an der Glan
 Hart (Gemeinde Maria Saal), Ortschaft von Maria Saal, Bezirk Klagenfurt-Land
 Hart (Gemeinde Neuhaus), Ortschaft von Neuhaus (Kärnten), Bezirk Völkermarkt
 Hart (Gemeinde Sittersdorf), Ortschaft von Sittersdorf, Bezirk Völkermarkt
 Hart (Gemeinde Steuerberg), Ortschaft von Steuerberg, Bezirk Feldkirchen
 in Niederösterreich
 Hart (Gemeinde Altlengbach), Ortschaft von Altlengbach, Bezirk Sankt Pölten-Land
 Hart (Gemeinde Artstetten-Pöbring), Ortschaft von Artstetten-Pöbring, Bezirk Melk
 Hart (Gemeinde Enzenreith), Ortschaft von Enzenreith, Bezirk Neunkirchen, (ehem. Gloggnitz, danach das Hartit benannt)
 Hart (Gemeinde Scheiblingkirchen-Thernberg), Ortsteil von Scheiblingkirchen-Thernberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Hart (Gemeinde St. Pölten), Ortschaft im Stadtteil St. Georgen am Steinfelde, Stadt St. Pölten
 Hart (Gemeinde St. Georgen am Ybbsfelde), Ortschaft von St. Georgen am Ybbsfelde, Bezirk Amstetten
 Hart (Gemeinde Wieselburg-Land), Ortschaft von Wieselburg-Land, Bezirk Scheibbs
 Hart (Gemeinde Winklarn), Ortschaft von Winklarn (Niederösterreich), Bezirk Amstetten
 Hart (Gemeinde Wullersdorf), Ortschaft von Wullersdorf, Bezirk Hollabrunn
 in Oberösterreich
 Hart (Gemeinde Geinberg), Ortschaft von Geinberg, Bezirk Ried im Innkreis
 Hart (Gemeinde Hargelsberg), Ortschaft von Hargelsberg, Bezirk Linz-Land
 Hart ob Hacking, Ortschaft der Gemeinde Hartkirchen, Bezirk Eferding
 Hart ob Haizing, Ortschaft der Gemeinde Hartkirchen, Bezirk Eferding
 Hart (Leonding), Stadtteil von Leonding, Bezirk Linz-Land
 Hart (Gemeinde Mauthausen), Ortschaft von Mauthausen, Bezirk Perg
 Hart (Gemeinde Meggenhofen), Ortschaft von Meggenhofen, Bezirk Grieskirchen
 Hart (Gemeinde Mitterkirchen im Machland), Ortschaft von Mitterkirchen im Machland, Bezirk Perg
 Hart (Gemeinde Pischelsdorf am Engelbach), Ortschaft von Pischelsdorf am Engelbach, Bezirk Braunau am Inn
 Hart (Gemeinde Reichersberg), Ortschaft von Reichersberg, Bezirk Ried im Innkreis
 Hart (Gemeinde Rüstorf), Ortschaft von Rüstorf, Bezirk Vöcklabruck
 Hart (Gemeinde St. Peter), Ortschaft von St. Peter am Hart, Bezirk Braunau am Inn
 Hart (Gemeinde Weng), Ortslage von Weng im Innkreis, Bezirk Braunau am Inn
 in der Steiermark
 Hart bei Eggersdorf, Ortschaft und Katastralgemeinde (Hart)  von Eggersdorf bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, (ehem. Gem. Hart-Purgstall)
 Hart (Gemeinde Anger), Ortschaft von Anger, Bezirk Weiz
 Hart (Gemeinde Deutschlandsberg), Ortsteil von Deutschlandsberg, Bezirk Deutschlandsberg
 Hart (Gemeinde Feldbach), Ortsteil von Feldbach, Bezirk Südoststeiermark
 Hart (Gemeinde Floing), Ortsteil von Floing, Bezirk Weiz
 Hart (Gemeinde Gleisdorf), Ortschaft von Gleisdorf, Bezirk Weiz
 Hart (Gemeinde Gratkorn), Rotte  in Gratkorn, Bezirk Graz-Umgebung
 Hart (Gemeinde Gratwein-Straßengel), Rotte  in Gratwein-Straßengel, Bezirk Graz-Umgebung
 Hart (Gemeinde Hartl), Katastralgemeinde von Hartl, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, siehe Großhart
 Hart (Gemeinde Mortantsch), Ortsteil von Mortantsch, Bezirk Weiz
 Hart (Gemeinde Passail), Katastralgemeinde von Passail, Bezirk Weiz
 Hart (Gemeinde Pischelsdorf am Kulm), Ortschaft von Pischelsdorf am Kulm, Bezirk Weiz
 Hart (Gemeinde Raaba-Grambach), Ort in Raaba-Grambach, Bezirk Graz-Umgebung
 Hart (Gemeinde Sankt Martin), Ortsteil von Sankt Martin im Sulmtal, Bezirk Deutschlandsberg
 Hart (Gemeinde Schwarzautal), Ortsteil von Schwarzautal, Bezirk Leibnitz
 Hart (Gemeinde Seckau), Ortschaft von Seckau, Bezirk Murtal
 Hart (Gemeinde Sinabelkirchen), Ortsteil von Sinabelkirchen, Bezirk Weiz
 Hart (Gemeinde Stainz), Ortsteil von Stainz, Bezirk Deutschlandsberg
 Hart bei Wildon, Ortschaft und Katastralgemeinde (Hart) von Sankt Georgen an der Stiefing, Bezirk Leibnitz
 Hart bei Straden, Ortschaft  und Katastralgemeinde (Hart) von Straden, Bezirk Südoststeiermark

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hart (Arkansas)
 Hart (Idaho)
 Hart (Kalifornien)
 Hart (Michigan)
 Hart (Missouri)
 Hart (Oklahoma)
 Hart (Texas)
 Hart Haven, Florida

geografische Objekte in Antarktika:
 Hart-Gletscher, Hängegletscher im Viktorialand
 Hart Hills, Hügelgruppe im Ellsworthland
 Hart Rock, Klippe im Archipel der Südlichen Orkneyinseln
 Mount Hart, Berg im Viktorialand

sowie:
 Hart (Odenwald), Berg im Odenwald

Hart steht für:
 Hart Memorial Trophy, Eishockey-Trophäe in der National Hockey League
 Hart Racing Engines, Formel-1-Motoren des britischen Motorherstellers Brian Hart
 Hart Skis, US-amerikanischer Ski- und Snowboardhersteller
 The Hart Foundation, Bezeichnung verschiedener Teams im Wrestling
 Hawker Hart, Tagbomber der Royal Air Force
 E. W. Hart & Company, britischer Importeur und Hersteller von Automobilen
 Hart & Lesser, Architekturbüro
 Henry C. Hart Manufacturing Company,  ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Hart-Parr Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobil- und Traktorenhersteller
 Hart-Kraft Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller

Hart ist die Abkürzung für:
 Hartley, Maßeinheit für den Entscheidungsgehalt in der Informationstheorie, siehe Ban (Einheit)

HART ist die Abkürzung für:
 Highway Addressable Remote Transducer, ein digitales Kommunikationsprotokoll für industrielle Feldbusse 

Siehe auch:
 Hart Township
 Hart Lake
 Lake Hart
 Hart River
 River Hart
 Härte (Begriffsklärung)
 Haard, Haardt, Haarth, Hardt, Harth, Hard (Begriffsklärung)
 Heart (Begriffsklärung)
 Oberes Hart
 Unteres Hart

Abkürzung